Paddhuvudsköldpaddor (Phrynops) är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av Johann Georg Wagler 1830. Släktet ingår i familjen ormhalssköldpaddor. Paddhuvudsköldpaddorna lever i Sydamerika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i neotropiska regionen
Ormhalssköldpaddor
Phrynops